Winkler je německé příjmení. Nosily ho následující osobnosti:

 Alexander Winkler (1886–1979) – českobratrský duchovní a šachista
 Alberto Winkler (1932–1981) – italský veslař
 Alois Winkler (1838–1925) – rakouský katolický duchovní a poslanec Říšské rady
 Angela Winkler – německá herečka
 Arnold Winkler (1882–1969) – rakouský historik
 Clemens Winkler – německý chemik
 Emil Ernst Oskar Winkler (1835–1888) byl německý inženýr a vědec.
 Erich Winkler (1887–1971) – historik umění, galerijní pracovník (NG v Praze)
 Eugen Gottlob Winkler – německý esejista
 Gerhard Winkler – německý hudební skladatel
 Hans Günter Winkler (1926–2018) – německý reprezentant v jezdectví
 Heinrich August Winkler – německý historik
 Henry Winkler – americký herec
 Irwin Winkler – americký producent a režisér
 Ivo Winkler (1940) – československý lední hokejista
 Jan Winkler (1957–2009) – český právník, politik a diplomat
 Jim Winkler – vedoucí představitel metodistické církve
 Johannes Winkler – německý konstruktér raket
 Josef Winkler – více osobností
 Josef Rudolf Winkler (1930–1993) – český entomolog
 Mária Sziglová-Winklerová (1930–???) – československá politička KSS
 Markus Maria Winkler – německá herečka
 Max Winkler – německý říšský komisař pro kino
 Ralf Winkler – německý malíř
 Tomáš Winkler (1940–2021) – slovenský literární historik, kulturní historik, literární kritik, redaktor
 Vladimir Winkler – český a ruský sochař
 Wolfgang Winkler
 Wolfgang Winkler (sáňkař) (1940) – německý sáňkař
 Wolfgang Winkler (herec) – německý herec

Podobná příjmení 
 Vinklář
 Vinkler

Externí odkazy 
 
  Příjmení Winkler v USA (včetně etymologie příjmení)

Německá příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení